Jinjiang est une ville de la province du Fujian en Chine ;
 Le district de Jinjiang est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Le Jinjiang (cheval) est une race de chevaux originaire de cette région. 
 Jinjiang International une chaîne hôtelière chinoise.